Emirates Stadium, thuisbasis van Arsenal FC, Engeland
 Arsenal Stadium, voormalige thuisbasis van Arsenal FC, Engeland
 Arsenalstadion (Toela), thuisbasis van FK Arsenal Toela, Rusland